Het ATP-toernooi van Sydney 2017 (met de officiële naam Apia International Sydney) werd gespeeld van 9 tot en met 14 januari 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Het enkelspel werd gewonnen door Gilles Müller. Hij versloeg in de finale Daniel Evans met 7-6(5) en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. Zij versloegen in de finale Jamie Murray en Bruno Soares met 6-3 en 7-5.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2017 trok 58.736 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Uitzendrechten 
Het ATP-toernooi van Sydney was in Nederland en België exclusief te zien op Eurosport. Eurosport zond het ATP-toernooi van Sydney uit via de lineaire sportkanalen Eurosport 1 en Eurosport 2 en via de online streamingdienst, de Eurosport Player.

Externe links 
 
 
 

Sydney
Outdoor ATP-toernooi van Sydney